Nachfolgend findet sich eine Liste der Taifune die 2002 im Nordwestpazifik auftraten.

Liste

Saisonüberblick

Einzelnachweise 

T2002
 3Pazifische Taifunsaison